Бур може да се односи на:

 Бур (Горња Марна), насељено место у Француској, у департману Горња Марна
 Бур (Горњи Пиринеји), насељено место у Француској, у департману Горњи Пиринеји
 Бур (Жиронда), насељено место у Француској, у департману Жиронда
 Бур (Лот), насељено место у Француској, у департману Лот
 Бур (Па де Кале), насељено место у Француској, у департману Па де Кале
 Секст Афраније Бур

Види још 
 Списак чланака који почињу са „Бур"